Roxane – variante del nome proprio di persona Rossana.
Roxane – moglie di Alessandro Magno
317 Roxane – asteroide